Пушо́к:

Топонимы
 Пушок (приток реки Камешкова) — река в Чукотском автономном округе.
 Пушок (приток реки Филиппова) — река в Якутии.

 Персонажи
 Пушок — существо из серии романов о Гарри Поттере.
 Пушок — персонаж из американского мультсериала Приключения мультяшек.

См. также 
 Пух